De Bijenkorf (warenhuis), een Nederlandse keten van warenhuizen
De Bijenkorf (Amsterdam)
De Bijenkorf (Den Haag)
De Bijenkorf (Rotterdam)
De Bijenkorf (Rotterdam 1930)
De Bijenkorf (molen), een windmolen te Gemert